Il doppio del torneo di tennis Newcastle Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Andrew Foster e Danny Sapsford che hanno battuto in finale Nebojša Đorđević e Lorenzo Manta 3-6, 6-1, 6-2.

Teste di serie

 Lionnel Barthez /  Stéphane Simian (primo turno)
 Barry Cowan /  Mark Petchey (semifinali)

 Grant Doyle /  Peter Tramacchi (quarti di finale)
 Kirk Haygarth /  David Nainkin (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Newcastle Challenger 1995